Гелисханов — фамилия. Известные носители:
 Гелисханов, Резван (род. 1963) — советский штангист.
 Гелисханов, Султан (род. 1955) — чеченский сепаратист, начальник Департамента государственной безопасности Ичкерии.